Lo que hace una empresa con el fin de lograr sus objetivos:

Mercadotecnia y Ventas, Operaciones (Producción), Finanzas (incluyendo las Finanzas corporativas), Contabilidad, Recursos humanos, Legal (Jurídica).
La efectividad de la administración depende la coordinación balanceada entre las etapas del proceso administrativo y la adecuada realización de las actividades de las principales áreas.

Producciones 
Las funciones básicas de la empresa son económica financiera, producción, comercial. Y se califica en ser una de las mejores funciones

Ingeniería de producto (cf. Ingeniería de Producción) 
 Ingeniería de planta
 Ingeniería industrial
 Fabricación (Manufactura) 
 Libro diario
 Ingreso de datos
 Consulta por pantalla
 Plan de cuenta
 Planeación y control de la producción
 Logística
 Control de acceso

Mercadotecnia y ventas 
Reúne los factores y hechos que influyen en el mercado para crear lo que el consumidor quiere, desea y necesita, distribuyéndolo de tal forma que esté a su disposición en el momento oportuno, en la forma y cantidad correctas, en el lugar preciso y al precio adecuado. 

Funciones
 Gestión de la Mercadotecnia (e.g. campañas de marketing; cf. Marketing)
 Investigación de mercados
 Planeación y desarrollo de producto
 Diseño de la Plaza o punto de venta
 Precio
 Promoción de ventas
 Distribución (cf. Canal de distribución) y Logística (Logística Externa)
 Ventas
 Comunicación (Publicidad)

Finanzas 
Obtención de fondos y del suministro del capital necesario que se utiliza en el funcionamiento de la empresa (se incluye las Finanzas corporativas).

Funciones
 Financiamiento
 Planificación financiera (cf. Planeación)
 Relaciones financieras
 Tesorería
 Obtención de recursos
 Inversiones (cf. Inversión)
 Gestión de las relaciones con inversionistas

Contabilidad 
Las funciones contables controlan la parte que tiene que ver con los inventarios, costos, registros, balances, estados financieros y las estadísticas empresariales (cf. Contabilidad).

Funciones
 Inventarios (e.g. Valuación de inventarios)
 Costos (cf. Coste y Contabilidad de costos)
 Registros
 Balances
 Elaboración de los Estados financieros
 Estadísticas empresariales (cf. Estadística)

Capital Humano 
Conseguir y conservar un grupo humano de trabajo, cuyas características vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa (cf. Capital Humano).

Funciones
 Contratación y empleo (Reclutamiento y selección)
 Capacitación y desarrollo del personal
 Sueldos y salarios acordes (cf. Sueldo)
 Motivación del personal
 Relaciones laborales
 Servicios y Prestaciones
 Higiene y seguridad (cf. Salud laboral, Equipo de protección individual)
 Planeación de Capital Humano
 Instalaciones acorde a los objetivos de dicha empresa

Legal (Jurídica) 
Esta función básica tiene como propósito principal proveer soporte legal (o jurídico) a la empresa como entidad y a sus operaciones.

Funciones
 Producir la normatividad interna de la empresa (cf. Norma jurídica)
 Representar legalmente a la empresa en juzgados y tribunales 
 Controlar las normativas generales, junto con la dirección administrativa, para el buen funcionamiento de la empresa 
 Resolver los problemas internos y aplicar sanciones administrativas correspondientes por faltas al interior de la empresa (cf. Sanción administrativa)
 Proveer soporte a las áreas de la empresa que realicen contratos con proveedores, clientes y empleados (i.e. negociación, elaboración y revisión de contratos, y solución de disputas)
 Proveer soporte a las áreas de la empresa que realicen trámites gubernamentales de naturaleza fiscal, de medio ambiente y de comercio internacional (cf. Derecho aduanero).

Servicios Post-Venta 
Son los servicios de post-venta que agrupan las actividades destinadas a mantener y / o realzar el valor del producto o servicio.

Funciones
 Instalación y Preparación
 Garantías
 Suministro de Refacciones (recambios o repuestos)
 Mantenimiento y Reajustes (soporte y reparaciones)
 Devoluciones
 Atención al cliente (resolución de quejas, atención a comentarios y sugerencias, apoyo a Mercadotecnia y Ventas)

Gestión Tecnológica 
Son los procesos relacionados con la gestión de la tecnología utilizada por la empresa (e.g. Tecnologías de la información y la comunicación, Sistema informático).

Investigación y Desarrollo 
Investigación y desarrollo comprende los procesos de investigación y desarrollo de:

 Tecnología (e.g. obtención y mejora de la tecnología),
 Procesos (operaciones), y 
 Modelos de negocio (cf. Modelo de negocio).
 Desarrollo de Mercados.
 Desarrollo de Proveedores.

Infraestructura 
Son los procesos relacionados con la gestión y desarrollo de la infraestructura de la empresa: 

 Transportación, 
 Bienes raíces, 
 Plantas (cf. Fábrica), y 
 Equipos.
 Herramientas.

Planeación (Planificación) 
Son los procesos relacionados con la planeación del negocio (e.g. planeación estratégica).

Seguridad 
Esta función básica está encargada de la dirección, la administración, la organización, y la coordinación de todos los servicios y sistemas de seguridad de la empresa. Su objetivo es velar por el bienestar y / o integridad de las personas que laboran en la organización, el patrimonio (i.e. los muebles y enseres), y los negocios con que cuenta la misma (cf. Departamento de seguridad). La seguridad empresarial se puede lograr mediante:

 Recursos Humanos: Vigilancia mediante uno o más guardias de seguridad (i.e. guardaespaldas, escoltas y vigilantes; cf. Vigilante de seguridad).
 Recursos Tecnológicos: Alarmas, monitoreo por cámaras (e.g. circuito cerrado de televisión), detectores de metales, bandas con scanner, sistemas de registro de entradas y salidas (e.g. por software o en papel).

Nota: Este tipo de Seguridad no debe confundirse con la sub-función de "Higiene y Seguridad", contenida dentro de la función básica de Recursos Humanos. La primera tiene por objetivo evitar actos criminales o vandalismo, mientras que la segunda tiene por objetivo evitar accidentes laborales y enfermedades.

Gerencia (Management) 
Las funciones gerenciales son aquellas que regulan y controlan las demás funciones básicas de la empresa. Físicamente, la gerencia suele ubicarse en las oficinas corporativas de la empresa (cf. Gerente).

Referencias

Enlaces externos 
 Áreas funcionales
 Funciones Básicas de la Empresa

Administración
Empresas